Шаланда — многозначное слово. Может означать:
 Шаланда — небольшая баржа.
 Шаланда, Ханс (1921—1945) — немецкий военный лётчик-ас, участник Второй мировой войны.
 «Шаланда» — просторечное название бортового полуприцепа, используемого для транспортировки грузов, которые не требуют особых условий перевозки, такие как арматура, бетонные плиты, кирпичи.

См. также 
 Пер-Шаланд